Belle Prairie (Illinois)
 Belle Prairie (Minnesota)
 Belle Prairie (Nebraska)